Himes est un nom propre anglais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Chester Himes (1909-1984), écrivain afro-américain ;
 Jim Himes (1966-), homme politique américain.

Patronyme anglais